Zbynek Mlynarik ha battuto in finale Dick Norman 7-66, 64-7, 6-4.

Teste di serie 

 Nicolas Thomann (primo turno)
 Julian Knowle (primo turno)
 Orlin Stanojčev (quarti di finale)
 Werner Eschauer (secondo turno)

 Arvind Parmar (secondo turno)
 Martin Lee (secondo turno)
 Olivier Mutis (secondo turno)
 Cristiano Caratti (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lubeck Challenger 2001